Monsieur Météo est un surnom, initialement pseudonyme du météorologue belge Jules Metz, présentateur de la météo de 1967 à 1991.

Présentateur météo 
Monsieur Météo, surnom donné à divers présentateurs de la météorologie à la radio ou à la télévision :
 Louis Bodin (né en 1957), présentateur météo à la radio RTL et sur TF1 ;
 Jean Breton, né Jean-François Travaux (1936-2017), présentateur météo à la radio RTL pendant 32 ans ;
 Laurent Cabrol (né en 1947), chroniqueur météo à Europe 1, successeur d'Albert Simon ;
 Sébastien Folin (né en 1970), ancien présentateur météo sur TF1 ;
 Alex Goude (né en 1975), ancien présentateur météo du Grand Journal sur Canal+ ;
 Jules Metz (1925-1995), présentateur météo de la RTBF pendant 24 ans ;
 Laurent Romejko (né en 1963), présentateur météo français, notamment dans l'émission Télématin durant plus de 20 ans ;
 Albert Simon (1920-2013), présentateur météo sur la radio Europe 1 pendant 28 ans ;
 Philippe Verdier (né en 1968), présentateur météo sur plusieurs chaînes radio et TV.

Fiction 
 Monsieur Météo, titre donné au Québec à un film américain, The Weather Man, réalisé par Gore Verbinski et sorti en 2005.
 Monsieur Météo, épisode 14 dans la première saison de la série télévisée d'animation espagnole Lucky Fred, créée en 2011.
 Monsieur Météo (), épisode 17 dans la saison 2 (1996) de la série animée The Mask.
 Monsieur météo, roman de l'écrivain français Fabrice Pliskin, éditions Flammarion, 1998.

Musique 
 Monsieur Météo, deuxième titre de l'album Or noir 3 du rappeur Kaaris sorti le .
 Dis Monsieur Météo de Monsieur Météo et la Chanterie , Chantel, 1986

Articles connexes 
 Señor météo (qui signifie Monsieur Météo en espagnol), une chanson de Carlos, enregistrée en 1974.
 
 
 The Weather Man, film américain de Gore Verbinski sorti en 2005, avec Nicolas Cage dans le rôle-titre, celui du présentateur météo David Spritz.
 Voir aussi dans la :Catégorie:Présentateur en météorologie.

Notes et références 

Surnom
Homonymie de personnes